Alexander Erler e Lucas Miedler sono i detentori del titolo.

In finale Purav Raja e Divij Sharan hanno sconfitto Reese Stalder e Petros Tsitsipas con il punteggio di 6-7(5-7), 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (semifinale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

  Reese Stalder  /  Petros Tsitsipas (finale) 
  Purav Raja /  Divij Sharan (campioni)

Wildcard 

  Linus Lagerbohm /  Jami Savolainen (primo turno)

  Patrick Kaukovalta /  Otso Martikainen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tali Open 2022